La palabra mercader se puede referir a:
 Mercader, persona que trata o comercia con mercancías.

Arte
 El mercader de Venecia, obra teatral de William Shakespeare.
 Retrato del mercader Gisze, pintura de Hans Holbein el Joven.

Geografía
 Dos Torres de Mercader, lugar de la provincia de Teruel, situado en el municipio de Castellote.

Nombres
 Mercader, apellido catalán.
 Marquesado de Mercader, título nobiliario español.

Personas
 Amílcar Ángel Mercader (1896-1967), abogado, juez y político argentino.
 Antonio Mercader, abogado, periodista y político uruguayo nacido en España.
 Caridad Mercader, espía hispanosoviética, madre de Ramón Mercader.
 Gaspar Mercader, noble y escritor español.
 José Mercader Valiente, futbolista español.
 Josep Güell i Mercader, periodista y político español.
 Juan Pérez Mercader, científico español experto en física multiescalar.
 Luis Mercader Escolano, religioso cartujo, inquisidor general en Aragón.
 María Mercader, actriz española, prima de Ramón Mercader.
 Martha Mercader, escritora argentina.
 Ramón Mercader, combatiente español refugiado en la URSS, asesino de León Trotski, hijo de Caridad Mercader.
 Saulo Mercader, pintor y escultor español.

Personajes
 Mercader, misterioso personaje que aparece en la saga Resident Evil y cuyo propósito es venderle diversos tipos de armas al protagonista Leon S. Kennedy.